Маркелова — женская форма русской фамилии , а также название населённых пунктов в России:
 Маркелова — исчезнувшая деревня, находившаяся на территории Абанского района Красноярского края.
 Маркелова — деревня в Юргинском районе Тюменской области.